L'église de la Sainte Famille peut faire référence à :

Église de la Sainte-Famille à Bruxelles
 Église de la Sainte-Famille à Mouscron

Alberta
 Église Sainte Famille de Calgary
Nouvelle-Écosse
 Église Sainte-Famille des Buttes Amirault
Québec
 Église Sainte-Famille de Boucherville
 Église de Sainte-Famille de Cap-Santé, lieu patrimonial de la Capitale-Nationale
 Église de Sainte-Famille de Granby
 Église de Sainte-Famille de l'île d'Orléans, lieu patrimonial de la Capitale-Nationale

Sagrada Família

Californie
 Église de la Sainte-Famille de Malibu
 Église catholique de la Sainte-Famille de Glendale

 Dakota du Sud
 Église, école et presbytère de Saint-Famille, site historique national du Dakota du Sud

 Géorgie
 Église de la Sainte-Famille (Colombus), site historique national de la Géorgie

 Illinois
 Église de la Sainte-Famille de Chicago
 Église de la Sainte-Famille (Cahokia), site historique national de l'Illinois
 Église Sainte-Famille (North Chicago), site historique national de l'Illinois
 Église catholique Sainte-Famille (Oglesby)

 Iowa
 Église catholique Sainte-Famille (Fort Madison)
 Église catholique Sainte-Famille (New Melleray)

 Minnesota
 Église de la Sainte-Famille (Eveleth), site historique national du Minnesota

 Mississippi
 District historique de l'église catholique Sainte-Famille, Natchez, site historique national du  Mississippi

 Montana
 Mission Sainte-Famille, Browning, site historique national du Montana

 Nebraska
 Église catholique Sainte-Famille (Omaha), site historique national du Nebraska
 Église Sainte-Famille (Omaha), site historique national du Nebraska

 Ohio
 Église catholique Sainte-Famille (Frenchtown), site historique national de l'Ohio

  Oklahoma
 Église catholique Sainte-Famille de Tulsa

 Texas
 Église catholique Sainte-Famille (Abilene)

Église de la sainte famille de Nazareth, à Oulu

Église de la Sainte-Famille d'Annonay
 Église de la Sainte-Famille de Tours
 Église de la Sainte-Famille de Cagnes-sur-Mer
 Église de la Sainte-Famille d'Istres
 Église de la Sainte-Famille du Kremlin-Bicêtre
 Église de la Sainte-Famille de Metz
 Église de la Sainte-Famille du Pré-Saint-Gervais
 Église Sainte Famille (Schiltigheim)
 Église de la Sainte-Famille de Villeurbanne

Église Sacra Famiglia de Rogoredo

Église de la Sainte-Famille, à Kaliningrad.

Église de la Sainte-Famille (Kigali)

Église de la Sainte-Famille (Singapour)

Voir aussi 
 Sainte Famille